Джирано Керк (; родился 2 декабря 1995, Амстердам, Нидерланды) — нидерландский футболист, полузащитник московского «Локомотива», выступающий на правах аренды за «Антверпен».

Клубная карьера 
Керк — воспитанник клубов «Зебюргия» и «Утрехт». 28 сентября 2014 года в матче против он «Твенте» дебютировал в Эредивизи. 4 октября в поединке против «Гоу Эхед Иглз» Джирано забил свой первый гол за «Утрехт». Летом 2015 года для получения игровой практики Керк на правах аренды перешёл в «Хелмонд Спорт». 7 августа в матче против МВВ Маастрихт он дебютировал в Эрстедивизи. 16 октября в поединке против «Эйндховена» Джирано забил свой первый гол за «Хелмонд Спорт». По окончании аренды Керк вернулся в «Утрехт». 3 августа 2017 года в квалификационном раунде Лиги Европы против польского «Леха» он забил гол.

1 сентября 2021 года Керк перешёл в московский «Локомотив», подписав контракт на 4 года. В матче против самарских «Крыльев Советов» он дебютировал в РПЛ. 7 ноября в поединке против московского «Спартака» Джирано забил свой первый гол за «Локомотив». 

В начале 2023 года Керк на правах аренды перешёл в бельгийский «Антверпен». 29 января в матче против «Андерлехта» он дебютировал в Жюпиле лиге. 12 февраля в поединке против «Генка» Джирано забил свой первый гол за «Антверпен».

Статистика по сезонам

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК «Хелмонд Спорт»
Игроки ФК «Утрехт»
Игроки ФК «Йонг Утрехт»
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Антверпен»